В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Гретчен Раш 3–6, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Лариса Нейланд (1-ше коло)

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic